Сельскохозяйственная перепись — организованный сбор и регистрация сведений и фактов о состоянии сельского хозяйства, с целью получения информации о состоянии факторов и результатов деятельности агропромышленного сектора экономики.

Всеобщие сельскохозяйственные переписи 

 Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1916 года
 Всероссийская сельскохозяйственная и поземельная перепись 1917 года
 Всероссийская сельскохозяйственная перепись 1920 года
 Всероссийская сельскохозяйственная перепись (2006)
 Всероссийская сельскохозяйственная перепись (2016)

Специализированные сельскохозяйственные переписи 

 перепись многолетних насаждений
 перепись скота
 перепись посевных площадей
 срочные переписи

См. также 
 Поземельные переписи в России
 Военно-конская перепись
 Сельскохозяйственная статистика в России
 Попов, Павел Ильич

Примечания 

Сельскохозяйственные переписи